Rywalizacja kobiet w gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na trasie o nazwie Picabo’s. Kwalifikacje rozegrano 4 lutego 2019 roku o 9:00, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 13:00. Złoty medal wywalczyła Niemka Selina Jörg, która w dużym finale pokonała Rosjankę Natalję Sobolewą. W małym finale triumfowała Ladina Jenny ze Szwajcarii, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Finały 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019